SR-71 Blackbird, um avião
 Blackbird (canção de Norma John)
 Blackbird (canção de The Beatles)
 Blackbird (filme de 2019)
 Blackbird (álbum)
 Blackbirds
Ou ainda:
 Black Bird, uma série de mangás escritos e ilustrados por Kanoko Sakurakoji.

Desambiguação